Aleksej Ovčinnikov – calciatore sovietico
 Nikolaj Vasil'evič Ovčinnikov – pittore, storico dell'arte e critico d'arte russo
 Sergej Ovčinnikov – allenatore di calcio ed ex calciatore russo
 Vladimir Ivanovič Ovčinnikov – pittore russo